Galeka bezieht sich auf

 eine Untergruppe der Xhosa, siehe Galeka (Ethnie)
 ein britisches Hospitalschiff, siehe Galeka (Schiff)